Louis Meyer peut désigner :
 Louis Meyer (1868-1939), homme politique lorrain ;
 Louis Meyer (1904-1995), pilote automobile américain.